IPN est un sigle qui peut signifier :
 Instituto Politécnico Nacional, un établissement universitaire du Mexique ;
 poutrelle I à profil normal, un type de profilé normalisé en France, dont la section a une forme de I ;
 Institut de physique nucléaire d'Orsay, ou IPN Orsay, un laboratoire spécialisé en physique nucléaire basé à Orsay ;
 Institut de physique nucléaire de Lyon, ou IPN Lyon (IPNL), un institut de recherche spécialisé en physique nucléaire et basé à Lyon, renommé par la suite IP2I ;
 Instytut Pamięci Narodowej (en français, Institut de la mémoire nationale), un organisme public polonais chargé d'enquêter sur les crimes nazis et communistes ;
 Instant payment notification, (en français, notification de paiement instantané), un processus informatique utilisé par les logiciels de paiement sur internet ;
 Interplanetary Network, une structure scientifique internationale de détection de sursauts gamma ;
 protocole IPN (InterPlaNet), dans le cadre du projet de protocole de communication Internet interplanétaire.